Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 s'est disputée du 7 au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristy Pigeon.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christine Janes et Nell Truman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Beckenham